Breakdown může být:

 Breakdown (píseň, Clock DVA) – píseň skupiny Clock DVA
 Breakdown (píseň, Mariah Carey) – píseň zpěvačky Mariah Carey
 Breakdown (skupina) – americká hudební skupina
 Breakdown (album, Paulinho da Costa) – album hudebníka Paulinha da Costy
 Breakdown (album, Old and in the Way) – album skupiny Old and in the Way
 Breakdown (album, Melissa Etheridge) – album zpěvačky Melissy Etheridge

Externí odkazy